Silsilah-ye Band-e Turkistān är en bergskedja i Afghanistan. Den ligger i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Silsilah-ye Band-e Turkistān består i huvudsak av gräsmarker. Runt Silsilah-ye Band-e Turkistān är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Afghanistan
Berg i Afghanistan 3000 meter över havet eller högre